op. 100 steht u. a. für folgende Musikstücke:

Klaviertrio No. 2 (Schubert)
Sonatine G-Dur op. 100 (Dvořák)
Violinsonate Nr. 2 (Brahms)